Eurochor steht für:

 Eurochor (Chor), ein Jugendchor der freikirchlichen Gemeinschaft Kwasizabantu
 Eurochoir (bis 2011 Eurochor), ein jährlich stattfindendes Chorprojekt der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände